Тэйноскэ Кинугаса  — японский кинорежиссёр.

Был исполнителем женских ролей (оннагата) в театре; с 1917 года снимался как актёр в кино, с 1922 сам занимался постановкой фильмов. За свою жизнь Кинугаса поставил более ста картин. Он один из пионеров японского кинематографа и один из известнейших японских режиссёров немого кино. Стал первым режиссёром из Японии, чей фильм — «Перекрёсток» Jujiro (1928) — вышел в прокат в Европе.

В 1950-е и 1960-е поставил несколько фильмов-драм. Лента «Врата ада» была удостоена «Гран-при» (главного приза) Каннского кинофестиваля (последний фестиваль перед появлением приза «Золотая пальмовая ветвь»), приза Локарнского МКФ и «Оскара». Кинугаса стал первым режиссёром из Азии, завоевавшим главный приз Каннского фестиваля и постановщиком первого советско-японского фильма «Маленький беглец» (1966).

Биография

Ранние годы 
Кинугаса родился в 1896 году в городке Камеяма префектуры Миэ. У его отца Садаскэ Когамэ, состоятельного владельца табачной лавки, и матери Камэ было четверо сыновей. Старший из братьев впоследствии стал третьим мэром Камэямы, а младший из братьев Юдзо тоже стал кинорежиссёром. С 1910 года, после окончания средней школы для мальчиков, Тэйноскэ начал посещать частную школу Дзюку Сасаямы, готовившую актёров для театра Кабуки. Овладев амплуа «ояма», то есть исполнением женских ролей, что было традицией японского театра, где женщинам появляться на сцене было запрещено, после противостояния этому занятию со стороны его родителей, в 1913 году юноша ушёл из дома. C 1915 года выступал как «оннагата» (то есть актёр на женские роли) в составах различных театральных трупп.

Первые работы в кино 

Именно как «оннагата» Кинугаса дебютировал и на киноэкране (в раннем японском кинематографе, во многом опиравшемся на искусство Кабуки, женские роли также исполнялись мужчинами). Кинугаса начал свою деятельность на экране с 1917 года в студии Мукодзима кинокомпании «Никкацу». Всего за год он снялся в 44 фильмах (а за пять лет актёрской деятельности на экране выступил в 130 кинолентах), став звездой среди актёров «оннагата». Дальновидный Кинугаса одним из первых понял, что амплуа «ояма» перспектив не имеет и был в числе тех, кто организовал движение протеста против старой традиции. Парадоксально, что как раз сам Кинугаса в 1920 году не только сочинил сценарий своей первой постановки в качестве режиссёра «Смерть сестры» (сорежиссёр Сигэнори Саката), но и сам сыграл в нём роль сестры. Тем не менее, «Революция актрис» победила… Уже в 1921 году на японском киноолимпе засверкала яркой звездой первая женщина-актриса Сумико Курисима, а Кинугаса с 1922 года окончательно переходит в режиссуру. Выступив в качестве сорежиссёра Тому Утиды на постановке киноленты «Бравый полицейский Кониси», он в том же 1922 году делает первый самостоятельно поставленный фильм «Искра». В сентябре 1922 года пост генерального директора студии Мукодзима занимает считающийся основоположником японской киноиндустрии Сёдзо Макино. В 1923 году Макино объявляет о наборе режиссёров для своей новой независимой компании Makino Film Productions, куда Кинугаса и перешёл (в числе других 12-ти беглецов со студии «Никкацу»). Поставив на студии Макино за пару лет около трёх десятков кинокартин, в 1925 году Кинугаса ставит для Объединённой ассоциации деятелей киноискусства (Рэнгоэйгагэйдзюцука кёкай, — это объединение также связано с именем Макино) фильм «Солнечный диск» с Энноскэ Итикавой в главной роли. Фильм этот утерян, но как пишут критики, основываясь на воспоминаниях очевидцев тех лет, эта работа уже была отмечена новаторскими приёмами и имела проблемы с комитетом по цензуре, по требованию которого была переименована в «Церковный блеск». На этом проекте Кинугаса познакомился с писателем Риити Ёкомицу, представителем авангардистского движения в японской литературе. Оба художника, стремившиеся к обновлению в искусстве, сблизились на почве общих духовных интересов.

Страница безумия 

В 1926 году Кинугаса основал собственную производственную компанию Kinugasa eiga renmei (衣笠映画聯盟), на которой приступает к постановке одного из самых известных произведений японского раннего кинематографа «Страница безумия». Это смелый экспериментальный фильм, открывший новые горизонты в японском кино, которое быстро развивалось от традиционных, вдохновлённых Кабуки форм до некоего абстрактного и сюрреалистического экспрессионизма, наиболее ярко воплощённого в немецком немом шедевре «Кабинет доктора Калигари». «Страница безумия» была японским аналогом «Калигари» (хотя по заверениям Кинугасы, он не видел немецкий фильм, когда приступал к съёмкам своего проекта). Фильм был полон ракурсов камеры, которые искажали реальность и привлекались другие абсурдистские стилистические приёмы, которые были популярны у экспрессионистов. 

В 59-минутном фильме рассказывалось о попытках старика вызволить свою жену из психиатрической клиники, но она боится покинуть пределы своего убежища. Кинугаса создал галлюциногенный мир теней, пугающих фигур и фрагментированных перспектив. Фильм был поставлен на основе сценария, написанного для Кинугасы известным писателем Ясунари Кавабатой. В создании сценария принимал участие и друг Кинугасы Риити Ёкомицу (однако в настоящее время принято считать, что сценарий является плодом содружества коллектива авторов: Кавабаты, Кинугасы, Банкё Савады и Минору Инудзуки).

Фильм помог вдохновить других японских режиссёров на продолжение производства фильмов, способствующих созданию уникального национального кинематографического языка. На протяжении почти полувека, считалось, что «Страница безумия», одна из самых необычных кинолент немого периода, была безвозвратно утеряна, пока Кинугаса не обнаружил копию фильма в своей кладовой в 1971 году. При восстановлении фильма Кинугаса удалил большое количество интертитров, которых было итак мало изначально и некоторые из более традиционных сцен, дабы сделать фильм более авангардным, чем это было изначально в оригинальной версии. Режиссёр добавил современную музыкальную партитуру, а затем дал фильму новую жизнь на международном уровне с большим признанием. Сегодня он признаётся шедевром мирового кино.

Международное признание 

Прокат «Страницы безумия» был малоудачным. В обычных кинотеатрах от него отказались прокатчики, и только благодаря расположению владельца кинотеатра Мусасино его удалось показать ограниченным прокатом (пояснения к фильму давал Мусэй Токугава). В этом кинотеатре обычно демонстрировались зарубежные киноленты.

Для того, чтобы вернуть взятые взаймы деньги, которые пошли на постановку фильма «Страница безумия», Кинугаса заключил контракт с крупнейшей на тот момент кинокомпанией «Сётику», влившись в её ряды в качестве постановщика популярных у японского массового зрителя фильмов жанра дзидайгэки. Так в его фильмографии появились фильмы «Одзё Китидзо», «Чертополох», «Звезда супружеской пары» (все — 1927), в которых Кинугаса использовал восходящую звезду экрана — 19-летнего Тёдзиро Хаяси (раннее имя в будущем известного как Кадзуо Хасэгава), игравшего роли «оннагата» в кансайском кабуки. Но коммерческий успех этих кинолент обеспокоил жившего в душе Кинугасы художника. Он решил бросить все силы на одну художественную авантюру, подобную той, которую он совершил, создав «Страницу безумия». Так появился фильм «Перекрёсток» (1928), — яркая мелодрама о физических и психологических страданиях молодого человека после того, как он был ранен, а затем ослеплён в поединке из-за гейши, в которую он влюблён. По своей экспрессионистской эстетике фильм близок к «Странице безумия», в нём отчётливо просматривается влияние немецкого «каммершпиля» и разработанных советскими режиссёрами приёмов монтажа. 

Кинематографические набеги Кинугасы на глубоко психологическую территорию усугубили его хроническую депрессию. Он покинул Японию в поисках своего эмоционального настроя и много путешествовал в течение двух лет по всей Европе и США. В свою поездку он захватил коробки с законченным фильмом «Перекрёсток», который представил в Москве (где познакомился с Сергеем Эйзенштейном и брал у него уроки мастерства), Берлине, Лондоне, Париже и Нью-Йорке. Это было первым вторжением японского кино на западные экраны, за двадцать два года до «Расёмона» (1950) Акиры Куросавы. Фильм был закуплен для проката во многих странах мира, где он демонстрировался под названием «Тени Ёсивары». Европейские и американские критики были в восторге от использования режиссёром крупных планов и изобразительных ракурсов камеры.

1930-е: «Сётику» 
В 1931 году Кинугаса вернулся уже в другую Японию: в обстановке милитаризации и роста национализма художественный радикализм больше не приветствуется. Режиссёр начинает работать на крупных киностудиях. Теперь он придерживается, в основном, традиционного направления, отдавая дань более привычной поэтике «психологического повествования». Тем не менее, расширив свой кругозор, познакомившись с большим количеством передовых западных и советских фильмов, в некоторых из его работ этого периода ощущается влияние мастеров мирового кино. Об этом можно судить хотя бы по фильму «Перед рассветом» (1931), одном из лучших в жанре кэйко-эйга, о страданиях и последующем восстании группы проституток. В характере монтажа, применённого в этом фильме, чувствовалось непосредственное влияние Эйзенштейна.

В большинстве фильмов периода 1930-х годов режиссёр обращался к традиционным для японского кинематографа дзидайгэки (историческим эпосам). В 1932 году Кинугаса снял первый в своей карьере звуковой дзидайгэки «Уцелевшие синсэнгуми» о группе самураев, направленных в период реставрации Мэйдзи в Киото противостоять роялистскому движению. Обретя уверенность в использовании звука, режиссёр экранизировал великую классическую пьесу XVIII века «Тюсингура» (известную также под названием «47 верных ронинов»): Кинугаса экранизировал её с участием актёров Кабуки, в которой он успешно экспериментировал в области изобразительного решения и звукового монтажа, а в «Летней осаде Осакского замка» (1937) добился не условного, а точного и подробного изображения событий 350-летней давности. Монументальность декораций, мастерская композиция и выразительность массовых сцен определили значение этой картины в развитии исторических фильмов в японском кино. 

Почти все его ленты, снятые до середины 1940-х годов, погибли в ходе бомбёжек и пожаров Второй мировой войны. Об этих работах режиссёра мы можем судить лишь по описаниям очевидцев и критиков той поры. Изредка находятся кое-какие из фильмов, как это было в случае со «Страницей безумия», найденной самим режиссёром в 1971 году. Две фильмокопии «Перекрёстка» были найдены относительно недавно в киноархивах СССР и Германии. В 1952-м американские оккупанты отдали японцам отредактированную версию популярного хита 1930-х годов «Месть актёра» (около 30% от исходного материала). Его версия «Мести актёра» (1935-36), позже переделанная Коном Итикавой в стиле модерн, как отмечает знаток японского кино, американский критик Александр Джейкоби: «была хорошо сделанным коммерческим фильмом». 

Критик Дэвид Шипман резюмирует о творчестве режиссёра в этот период: «Фильмы Кинугасы 1930-х годов подтверждают впечатление, что он не рассматривал камеру как просто записывающее устройство: мы можем быть удивлены количеством скольжений, съёмок с высоты птичьего полёта, внезапных крупных планов — каждые из которых правильно сопоставлены с изображениями с обеих сторон. Ясно, что Кинугаса вместе со своими сверстниками более свободно использовал этот «декоративный» подход к историческим сюжетам: если вы сравните его самый популярный фильм «Месть актёра» с ремейком Итикавы, вы увидите, что многие кадры вторичны, несмотря на потрясающее добавление цвета и широкий экран. (Один и тот же актёр, Кадзуо Хасэгава, появляется в обоих лентах, но в первой под псевдонимом Тёдзиро Хаяси.)»

Другой американский критик Дэрил Уильям Дэвис высоко оценил визуальную красоту и гуманность ленты «Битва при Каванакадзима» (1941), в которой рассказывается о преходящем романе молодого солдата перед началом войны и его отношениях с местной женщиной.

1940-е: «Тохо»  
Кинугаса становится главным режиссёром студии, причём продуктивным. В 1930-х годах он поставил 17 фильмов, а в 1940-е снял ещё 9, несмотря на Вторую мировую войну. В 1950-х он стал ещё более активным и добавил в свою фильмографию 24 работы. Впрочем, несмотря на звёздный статус в кинокомпании, Кинугаса всё же покинул «Сётику» в 1939 году, присоединившись к более молодой и перспективной кинокомпании «Тохо». Вплоть до начала 1950-х годов он изменял и излюбленному жанру дзидайгэки (историческим драмам), иногда обращаясь в военные и первые послевоенные годы к гэндайгэки (фильмам современной тематики). В годы войны ставил фильмы в русле национальной политики: об английских шпионах, о молодом индийском принце, борющемся за независимость своей родины, или, например, тенденциозную, проникнутую паназиатскими идеями кинокартину «Вперёд, под знамёна независимости!» (1943), в которой показаны молодые японские патриоты.

После капитуляции Японии в 1945 году, когда штаб американских оккупационных войск поставил кино под контроль, подразделив фильмы на так называемые «идейные», ставящие целью «учить японский народ демократии», и развлекательные, Кинугаса снял картину идейную и вместе с тем имевшую ошеломляющий успех у массового зрителя — «Одна ночь господина» (1946). Эта комедия, действие которой развивается в первые годы эпохи Мэйдзи, обличала феодальные порядки и доказывала необходимость установления новых демократических отношений между людьми. В 1947 году Кинугаса поставил ещё один «идейный» фильм «Актриса», рассказывающий о судьбе одной из первых эмансипированных японок, актрисе Сумако Мацуи, совершившей самоубийство в 1918 году. (Ей же посвящена и вышедшая в том же году кинолента «Любовь актрисы Сумако» режиссёра Кэндзи Мидзогути.)

1950-е—1960-е: «Дайэй» 

В 1950-е и 1960-е годы режиссёр снял ряд фильмов на исторические темы с интересными цветовыми решениями и новаторским использованием широкого экрана. Неожиданный международный успех «Расёмона» Акиры Куросавы (1950) подвиг японских кинопредпринимателей к продвижению на Западе исторических драм. Фильм Кинугасы «Будда открывает глаза» (1952, в мировом прокате известен под названием «Легенда о Великом Будде») следовал этой тенденции, вышел в прокат некоторых западных стран, но уже вскоре был забыт. В 1953 году режиссёр какое-то время провёл в Голливуде, где внимательно изучал различные цветовые процессы и достоинства широкоэкранного формата. В том же году он снял «Врата ада», первый цветной фильм кинокомпании «Дайэй», с которой режиссёр сотрудничал на последнем этапе своей карьеры (в 1950-е и 1960-е гг.) и первый фильм в Eastmancolor в Японии. С этим фильмом Кинугаса в 1954 году вновь (во второй раз, после успеха на Западе его немой кинокартины «Перекрёсток») получает международное признание: «Вратам ада» присуждён Гран-при Каннского кинофестиваля, а затем и «Оскар» (почётная награда лучшему фильму на иностранном языке). Современные исследователи кино и критики, уже иначе оценивающие эту киноленту, немного в недоумении от её былого триумфа. Так, например, Александр Джейкоби в своём справочнике об японских кинорежиссёрах пишет: «сегодня фильм разочаровывает: богатые кадры, сделанные в системе Eastmancolor не скрывает традиционную механику сюжета и статичность постановки». Или, мнение критика Дэвида Шипмана: «Врата ада» — изящная картина, но она остается в тени исторических (чёрно-белых) фильмов Мидзогути этого периода. Ей не хватает их силы и напряжения, широты и мастерства». Ещё ранее западных критиков, в недоумении были японские кинообозреватели. Что характерно, на родине режиссёра фильм «Врата ада» не только не был отмечен какой-либо национальной кинопремией, но даже не рассматривался в качестве номинанта. Тем не менее, остаётся непреложным фактом то, что в 1950-е годы Кинугаса наряду с Куросавой и Мидзогути способствовал признанию Японии как великой кинодержавы.

Впоследствии Кинугаса был постановщиком продолжения истории, начатой в фильме «Новая повесть о доме Тайра» (1955, реж. Кэндзи Мидзогути). Вторая часть цикла из трёх фильмов по романам Эйдзи Ёсикавы, написанных на основе средневековых сказаний о доме Тайра, снятая Кинугасой называлась «Новая повесть о доме Тайра: Ёсинака и три его женщины» (1956), третья, заключительная кинолента «Новая повесть о доме Тайра: Сидзука и Ёсицунэ» (1956) будет поставлена уже режиссёром Кодзи Сима. 

На Каннском кинофестивале 1959 года получила специальное упоминание жюри за стиль и высокое качество изображения его кинолента «Белая цапля», снятая по классическому роману Цудзуми Киока. 

Всего за свою кинокарьеру, закончившуюся в 1966 году постановкой первого советско-японского фильма «Маленький беглец», Кинугаса снял около 120 фильмов (из них сохранилась лишь половина). Своими новациями Тэйноскэ Кинугаса — как и его современники Кэндзи Мидзогути, Ясудзиро Одзу и Садао Яманака — помогал японскому кинематографу обрести свой язык, свой неподражаемый голос.

Кинугаса умер в 1982 году в возрасте 86 лет у себя дома в Укё (Киото) от инсульта. Похоронен в погребальном буддийском храме Tōji-in, расположенном в районе Кита города Киото.

Личная жизнь 
В 1936 году Тэйноскэ Кинугаса сочетался узами брака с актрисой Акико Тихая, исполнявшей с 1927 года роли во множестве его кинолент, в том числе главную роль в немом шедевре «Перекрёсток».

Награды и номинации 
Кинопремия «Майнити» (1947)
 Премия за лучший фильм 1946 года — «Одна ночь господина»
Каннский кинофестиваль
 Каннский кинофестиваль 1953
 Номинация на Гран-при — «Будда открывает глаза» 
 Каннский кинофестиваль 1954
 Гран-при — «Врата ада»
 Каннский кинофестиваль 1959
 Специальное упоминание за стиль и высокое качество изображения — «Белая цапля» 
Кинофестиваль в Локарно (1954)
 Приз фильму «Врата ада»
Премия журнала «Кинэма Дзюмпо»

 Номинация на премию за лучший фильм 1926 года — «Страница безумия».
 Номинация на премию за лучший фильм 1928 года — «Перекрёсток».
 Номинация на премию за лучший фильм 1932 года — «47 верных ронинов».
 Номинация на премию за лучший фильм 1933 года — «Два фонаря».
 Номинация на премию за лучший фильм 1934 года — «Меч и бойцы сумо в круге».
 Номинация на премию за лучший фильм 1935 года — «Месть актёра».
 Номинация на премию за лучший фильм 1937 года — «Летняя осада Осакского замка».
 Номинация на премию за лучший фильм 1946 года — «Одна ночь господина».
 Номинация на премию за лучший фильм 1947 года — «Актриса».
 Номинация на премию за лучший фильм 1952 года — «Будда открывает глаза».
 Номинация на премию за лучший фильм 1966 года — «Маленький беглец».

Медаль Почёта с пурпурной лентой (1958)

Орден Восходящего солнца  4 класса (1967)

Фильмография

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 Тэйносукэ Кинугаса на сайте JMDb, базе данных по японскому кино

Литература 
 Ивасаки, Акира. «Современное японское кино», 1958, (перевод с японского 1962, Переводчики: Владимир Гривнин, Л. Левин), — М.: Искусство, 1962, С.524.
 «Кино и время» (Бюллетень Госфильмофонда СССР). Выпуск второй. Справочник по международным кинофестивалям (1932-1960), Книга вторая, М.: Госфильмофонд СССР, 1962. С.540.
 Ивасаки, Акира. «История японского кино», 1961 (перевод с японского 1966, Переводчики: Владимир Гривнин, Л. Левин и Б. Раскин). — М. : Искусство, 1966, С.320.
 «Кинословарь» / Под редакцией С. И. Юткевича. — М.: Советская энциклопедия, 1986—1987. — С. 640.
 «Режиссёрская энциклопедия: Кино Азии, Африки, Австралии, Латинской Америки», НИИ киноискусства, Ветрова Т. Н. (отв.ред.), автор статьи о Тэйноскэ Кинугасе — Мария Теракопян. Материк -М., 2001, С.140. ISBN 5-85646-053-7.
 Тэйноскэ Кинугаса и пять видов японского театра (каталог к ретроспективе фильмов режиссёра. 2004 г.)
 Encyclopedia of world biography / [Senior ed.: Paula K. Byers]. - 2. ed. - Detroit [etc.] : Gale, Cop. 1998.
 Shipman, David. International Dictionary of Films and Filmmakers (Book 4). St James Press; 4 edition (December 12, 2000). 1272 pages. ISBN-10- 1558624538; ISBN-13- 978-1558624535.  
 Gerow, Aaron. A Page of Madness: Cinema and Modernity in 1920s Japan, Center for Japanese Studies, University of Michigan, 2008.
 Jacoby, Alexander. A Critical Handbook of Japanese Film Directors: From the Silent Era to the Present Day. Stone Bridge Press, 2013. - С. 432
 Wheeler Winston Dixon, Gwendolyn Audrey Foster. A Short History of Film. New Brunswick Rutgers University Press. 2018.

Кинорежиссёры Японии
Режиссёры немого кино
Актёры немого кино Японии
Сценаристы немого кино
Актёры кабуки
Режиссёры фильмов жанра тямбара
Умершие в Киото
Умершие от инсульта